Трофей Футбольной ассоциации 2010/11 — 42-й розыгрыш Трофея Футбольной ассоциации, турнира проводимого Футбольной ассоциацией для команд 5-8 уровней английской системы футбольных лиг. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Трофея в нём было заявлено 266 футбольных клубов. Но перед началом турнира «Илкестон» снялся с розыгрыша.

Календарь

Предварительный раунд 

† : Победа в дополнительное время

Первый квалификационный раунд 

† : Победа в дополнительное время

Второй квалификационный раунд 

† : Победа в дополнительное время

Третий квалификационный раунд 
В этом раунде приняли участие клубы из Северной Конференции и Южной Конференции, а также победители предыдущего квалификационного раунда. В связи со снятием с турнира «Илкестон», «Реддич Юнайтед» начал турнир сразу с Первого раунда.

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие клубы из Национальной Конференции, а также победители предыдущего раунда.

† : Победа в дополнительное время

Второй раунд 

† : Победа в дополнительное время

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Турнир начался 2 октября 2010 года предварительным раундом и завершился финалом, который прошёл 7 мая 2011 года на стадионе «Уэмбли». В матче встретились «Дарлингтон» и «Мансфилд Таун». «Дарлингтон» одержал победу со счётом 1:0 в овертайме, благодаря голу Криса Сениора на 120 минуте.

Примечания

Ссылки 
 FA Trophy на TheFA.com 

Трофей Футбольной ассоциации
Трофей ФА